Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Exeter в честь Эксетера — главного города английского графства Девоншир.

 HMS Exeter (1680) — 70-пушечный линейный корабль третьего ранга. Спущен в 1680 году. Повреждён взрывом в 1691 и превращён в блокшив. Разобран в 1717 году.
 HMS Exeter (1697) — 60-пушечный линейный корабль четвёртого ранга. Спущен в 1697 году. Перестроен в 1744 году в 58-пушечный. Разобран в 1763 году.
 HMS Exeter (1763) — 64-пушечный линейный корабль третьего ранга. Спущен в 1763 году. В 1784 признан непригодным к морской службе и сожжён.
 HMS Exeter (68) — тяжёлый крейсер типа «Йорк». Спущен в 1929 году. Принял участие в битве у Ла-Платы. Потоплен в сражении в Яванском море в 1942 году.
 Фрегат, заказанный в 1956 году. Заказ отменён в 1957 году.
 HMS Exeter (D89) — эскадренный миноносец типа 42. Спущен в 1978 году. Участвовал в Фолклендской войне и Войне в Персидском заливе. Исключён из списков флота 27 мая 2009.